Tidore bezeichnet:

 Tidore, eine indonesische Insel der Nordmolukken
 Tidore-Inseln, ein indonesischer Regierungsbezirk
 Tidore (Distrikt), ein indonesischer Distrikt
 Tidore (Sprache), eine Sprache auf den Nordmolukken
 Tidore (Osttahuna), ein Dorf (Desa) in Nordsulawesi